Fiamme di passione (Careers) – film del 1929 diretto da John Francis Dillon
Fiamme di passione (Bank Holiday) – film del 1938 diretto da Carol Reed
Fiamme di passione (Wide Sargasso Sea) – film del 1993 diretto da John Duigan